Йорма Вестеринен (, 11 июня 1918 — ?) — финский шахматист, национальный мастер.

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов Финляндии (1949 и 1950 гг.).

В составе сборной Финляндии участник шахматной олимпиады 1954 г. и командного турнира северных стран 1948 г. (проиграл норвежцу Л. Сторму Херсету, сыграл вничью со шведом Х. Карлссоном и датчанином Э. Вернером Нильсеном).

Спортивные результаты

Примечания 

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад